Gabrielle Andrews e Taylor Townsend erano le detentrici del titolo ma non hanno preso parte alla competizione.

Ana Konjuh e Carol Zhao hanno sconfitto in finale Oleksandra Korashvili e Barbora Krejčíková per 5-7, 6-4, [10-7].

Teste di serie

  Ana Konjuh /  Carol Zhao (campionesse)
  Antonia Lottner /  Erin Routliffe (quarti di finale)
  Alexandra Kiick /  Elise Mertens (primo turno)
  Katy Dunne /  Christina Makarova (secondo turno)

  Anna Danilina /  Elizaveta Kuličkova (semifinale)
  Oleksandra Korashvili /  Barbora Krejčíková (finale)
  Fiona Ferro /  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Camilla Rosatello /  İpek Soylu (quarti di finale)

Wildcard

  Samantha Harris /  Astra Sharma (secondo turno)
  Priscilla Hon /  Olivia Tjandramulia (primo turno)

  Ellen Perez /  Belinda Woolcock (primo turno)
  Brooke Rischbieth /  Sara Tomic (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2013